БВО:

 БВО — Белорусский военный округ.
 БВО — Британские Виргинские острова.